El municipio de Whitehall (en inglés: Whitehall Township) es un municipio ubicado en el condado de Muskegon en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1739 habitantes y una densidad poblacional de 71,22 personas por km².

Geografía 
El municipio de Whitehall se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 24.42 km², de la cual 22,97 km² corresponden a tierra firme y (5,93 %) 1,45 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1739 personas residiendo en el municipio de Whitehall. La densidad de población era de 71,22 hab./km². De los 1739 habitantes, el municipio de Whitehall estaba compuesto por el 95,28 % blancos, el 0,98 % eran afroamericanos, el 0,63 % eran amerindios, el 0,35 % eran asiáticos, el 0,4 % eran de otras razas y el 2,36 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,42 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Muskegon